För lista över alla Nokia-produkter, se Lista över Nokia-produkter.

Det här är en informell lista över enheter från Nokia som klassificeras som smartphone.

Enheter med företagets egenutvecklade Nokia OS räknas som Javamobiler, medan enheter med Nokiaägda Symbian eller linuxdistributionen Maemo klassificeras som smartphones.

Symbian

Numrerade modeller

Utan pekskärm

Med pekskärm

Communicatorserien

Eserien

Nserien

Samtliga modeller har GPS, WLAN 802.11b/g, Bluetooth v2.0, FM-radio, mediaspelare för ljud och video samt stereohögtalare.

Xserien

Maemo

Externa länkar

Nokia
Mobiltelefoni